Osoby o tym nazwisku:
 Bengt Lagercrantz – szwedzki strzelec, olimpijczyk
 David Lagercrantz – szwedzki dziennikarz i pisarz
 Rose Lagercrantz – szwedzka pisarka